Carlo Rezzonico ist der Name folgender Personen:

* Carlo della Torre di Rezzonico (1693–1769), Papst Clemens XIII.
 Carlo Rezzonico der Jüngere (1724–1799), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche